Diesbar steht für:

 Diesbar (Nünchritz), ein Ortsteil der Gemeinde Nünchritz in Sachsen 
 Diesbar (Schiff, 1884), ein Raddampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt
 Diesbar, ein Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft (1919–1927), siehe Pillnitz (Schiff, 1886)